Marquinho – miasto i gmina w Brazylii
 Marquinho (ur. 1983) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Marquinho (ur. 1986) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika